translacija (lat. translatio: prijenos), u fizici (kinematika), je gibanje krutoga tijela (translacija krutoga tijela) bez vrtnje ili rotacije pri kojemu se sve točke tijela gibaju po jednakim putanjama.
 translacija (matematika), u matematici, je transformacija euklidskoga prostora na sebe, pri kojoj se točka T preslikava u točku T′ tako da je TT′ = a isti vektor za sve točke prostora.
 translacija (biologija), u biologiji, je proces u kojem se genska informacija, prvotno zapisana u genima i zatim prepisana u obliku glasničke RNK (mRNK) (transkripcija), prevodi u slijed aminokiselina polipeptidnih lanaca bjelančevina.

Izvori